Люксембург Оупън 2012 е 17-ото издание на Люксембург Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Люксембург, Люксембург от 16 до 24 октомври.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Люксембург Оупън